

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Zapolice – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb 
 Zapolice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice 
 Zapolice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Trzebiatów

Inne 
 Zapolice – gmina wiejska

Zobacz też 
 Zapolice (gromada)
 Zapole